Людми́ла Миха́йлова: Михайлова, Людмила Анатольевна (род. 1969) — российская легкоатлетка, тренер.
 Михайлова, Людмила Николаевна (род. 1934) — советский и российский врач-терапевт.